Хорватия на летних Олимпийских играх 2016 года была представлена 87 спортсменами в 16 видах спорта. Знаменосцем сборной Хорватии на церемонии открытия Игр стал олимпийский чемпион 2012 года ватерполист Йосип Павич, а на церемонии закрытия — братья Валент и Мартин Синковичи, которые стали олимпийскими чемпионами в академической гребле в соревнованиях двоек парных. По итогам соревнований на счету хорватских спортсменов было 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовые медали, что позволило сборной Хорватии занять 17-е место в неофициальном медальном зачёте. Несмотря на то, что по количеству заявленных спортсменов, сборная Хорватии уступила показателям предыдущих двух Игр, именно в Рио-де-Жанейро хорватские спортсмены установили высшее достижение в истории независимой Хорватии, как по количеству золотых, так и по общему количеству олимпийских медалей.

Медали

Состав сборной 

  Академическая гребля
 Дамир Мартин
 Валент Синкович
 Мартин Синкович

  Баскетбол
 Марко Арапович
 Лука Бабич
 Миро Билан
 Боян Богданович
 Филип Круслин
 Дарко Планинич
 Желько Сакич
 Крунослав Симон
 Рок Стипчевич
 Роко Укич
 Марио Хезоня
 Дарио Шарич

  Бокс
 Хрвое Сеп
 Филип Хргович

  Борьба
Греко-римская борьба
 Божо Старчевич

  Велоспорт-шоссе
 Кристиян Джюрасек
 Матия Квасина

  Водное поло
 Марко Бияч
 Лука Букич
 Дамир Бурич 
 Андро Бушле 
 Хавьер Гарсия 
 Маро Йокович 
 Иван Крапич 
 Лука Лончар 
 Марко Мацан 
 Йосип Павич
 Антонио Петкович 
 Сандро Сукно 
 Анджело Шетка

  Гандбол
 Илия Брозович
 Яков Гоюн
 Домагой Дувняк
 Игор Карачич
 Крешимир Козина
 Марко Копляр
 Марко Мамич
 Иван Пешич
 Иван Слишкович
 Иван Стеванович
 Лука Степанчич
 Златко Хорват
 Иван Чупич
 Мануэль Штрлек

  Дзюдо
 Барбара Матич

  Лёгкая атлетика
 Стипе Жунич
 Филип Михалевич
 Иван Хорват
 Бланка Влашич
 Мария Враич
 Андреа Иванцевич
 Сара Колак
 Матеа Матошевич
 Сандра Перкович
 Ана Шимич

  Настольный теннис
 Андрей Гачина

  Парусный спорт
 Иван Киякович Гашпич
 Павле Костов
 Игор Маренич
 Лука Мратович
 Тончи Стипанович
 Шиме Фантела
 Петар Цупач
 Тина Михелич

  Плавание
 Марио Тодорович
 Матеа Самарджич

  Прыжки в воду
 Марсела Марич

  Стрельба
 Петар Горша
 Йосип Гласнович
 Джованни Черногорац
 Валентина Густин
 Мария Марович
 Снежана Пейчич
 Таня Перец

  Спортивная гимнастика
 Филип Уде
 Ана Джерек

  Теннис
 Марин Драганя
 Марин Чилич
 Борна Чорич
 Ана Конюх

  Тхэквондо
 Филип Гргич
 Ана Занинович
 Люция Занинович

 Результаты соревнований 
  Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В утешительный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

  Баскетбол 

 Мужчины 
Мужская сборная Хорватии квалифицировалась на Игры, заняв первое место в олимпийском квалификационном турнире, который прошёл с 4 по 9 июля 2016 года в Турине.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

  Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

 Велоспорт 

  Шоссе 
Мужчины

 Водные виды спорта 
  Водное поло 

 Мужчины 
Мужская сборная Хорватии по водному поло квалифицировалась на Игры, завоевав серебряные медали на чемпионате мира 2015 года.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

  Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

  Прыжки в воду 

Женщины

  Гандбол 

 Мужчины 
Мужская сборная Хорватии пробилась на Игры, заняв второе место в олимпийском квалификационном турнире, который проходил с 8 по 10 апреля 2016 года в Хернинге.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Индивидуальные упражнения

Женщины
 Многоборья

 Индивидуальные упражнения

Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

 Технические дисциплины

Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжается до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывает 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

Парусный спорт 

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 или 12 гонок. Каждую гонку спортсмены начинали с общего старта. Победителем становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 заплывов попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В медальной гонке, очки, полученные экипажем удваивались. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины

Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

 Женщины

Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

Мужчины

 Женщины

Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Хорватии  на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский комитет Хорватии
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016